Sabil Kaitbay kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Wikala and sabil-kuttab of Qaytbay, monument, Kairo, 
 Sabil-kuttab of Qaytbay, monument, Kairo, 

Robotskapade Egyptenförgreningar